Sârbu sau Sîrbu este un nume de familie românesc, care se poate referi la:

Adrian Sârbu (om de afaceri) (n. 1955), om de afaceri român, fondator și proprietar al Pro TV și Mediafax
Adrian Sârbu (politician), senator român de Teleorman, ales pe lista PNȚCD
Anca Sârbu, conferențiar la Universitatea din București
Andrei Sârbu (1950-2000), pictor român din Basarabia
Chiriaca Sârbu (n. 1952), deputat român în legislatura 1992-1996
Daciana Sârbu (n. 1977), politiciană română, europarlamentară
Dan Alex Sârbu (n. 1963), instrumentist și compozitor român de muzică rock
 Filimon Sârbu (1916-1941), activist comunist și militant antifascist român
 Gheorghe Sârbu (1866-1937), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ilie Sârbu (n. 1950), politician român, fost ministru al agriculturii în guvernul Năstase (PSD), fost senator de Timiș din partea PSD în legislatura 2004-2008, fost președinte al Senatului României în perioada octombrie-decembrie 2008 
Ioan Sârbu (1830-1868), fabulist român basarabean
 Ioan Sârbu (delegat) (1865-1922), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ion D. Sîrbu (1919–1989), autor, eseist, dramaturg, filozof, publicist și romancier român
Iosif Sîrbu (1925–1964), sportiv român, primul campion olimpic român din toate timpurile, la disciplina tir, la Olimpiada de la Helsinki - 1952
 Irina Sârbu (n. 1983), cântăreață de jazz și actriță română
Isidor Sârbu (1886-1980), luptător anticomunist din Basarabia
Filimon Sârbu (1916–1941), activist comunist și militant antifascist român
Marian Sârbu (n. 1958), politician român, fost Ministrul al Muncii din partea PSD
 Mihaela Sîrbu (n. 1971), actriță și regizoare română
Mugurel Sârbu (n. 1969), politician român, primar al municipiului Sebeș 
Oana Sârbu (n. 1968), cântăreață și actriță română
 Oleg Sîrbu (n. 1967), jurist și un om politic din Republica Moldova
Radu Sârbu (n. 1952), om politic român, care a îndeplinit funcția de președinte al Fondului Proprietății de Stat (1998-2000)
Radu Sîrbu (n. 1978), cântăreț și producător muzical român originar din Republica Moldova
Romulus Sârbu (n. 1935), actor român de pantomimă
Sergiu Sîrbu (n. 1960), fotbalist și antrenor de fotbal din Republica Moldova
Sergiu Sîrbu (politician) (n. 1980), politician din Republica Moldova, fost membru PCRM, deputat în Parlament între 2010 și 2014
 Stoian Sârbu (1867-1945), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Vezi și
Râul Sârbu
Râul Sârbul
Râul Sârbului
Sârbi

Nume de familie românești